Jean-Marc Dupraz – ex cestista e allenatore di pallacanestro francese
 Marcel Dupraz – lottatore francese, specializzato nella lotta libera
 Pascal Dupraz – allenatore di calcio ed ex calciatore francese, attaccante